Le mot fundi, ou Fundi, peut désigner :

fundi 
 un domaine agricole de l'époque gallo-romaine, rassemblé autour d'une villa romaine,
 un devin, dans la culture mahoraise (à Mayotte).

Fundi 
 John Fundi, 1939 - 1991, sculpteur mozambicain de la tradition du peuple Makondé.
 José Pedro Prados Martín, 1966 - , dit « El Fundi », matador espagnol.

voir aussi 
 Fundi, nom latin antique de la ville italienne de Fondi.